Pfanz ist der Familienname folgender Personen:

 Alena Pfanz (* 2001), deutsche Schauspielerin
 Hardy Pfanz (* 1956), deutscher Professor für Angewandte Botanik
 Hermann Pfanz (1873–1938), deutscher Bühnen- und Stummfilmschauspieler sowie Theaterregisseur

Siehe auch:
 Fanz
 Fantz